Zwycięstwo. Powstanie wielkopolskie 1918-1919 – polski film dokumentalny z 2020 roku o tematyce powstania wielkopolskiego.

Film dokumentalny przybliża historię powstania wielkopolskiego i jego znaczenie dla odradzającej się po I wojnie światowej Polski. W filmie wykorzystano niepublikowane wcześniej materiały archiwalne oraz zdjęcia z archiwów rodzinnych. Pojawiły się także sceny fabularyzowane.

Premiera dokumentu miała miejsce na antenie kanału TVP Historia w 102. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego – 27 grudnia 2020 roku oraz na portalu internetowym 27grudnia.pl.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Polskie filmy dokumentalne
Polskie filmy z 2020 roku
Powstanie wielkopolskie 1918–1919
Filmy o powstaniu wielkopolskim